Кри́стен Ми́хал (; род. 12 июля 1975, Таллин, Эстонская ССР, СССР) — эстонский политик.  с 9 апреля 2015 по 23 ноября 2016,  с 6 апреля 2011 по 10 декабря 2012. Член Партии реформ с 1996 года.

Биография

Образование 

Кристен Михал родился 12 июля 1975 года в Таллине. Учился в , которую окончил в 1993 году. С 1994 по 1998 учился по специальности государственного управления на факультет социальных наук, Таллинского педагогического университета. В 2009 году окончил юридический факультет . Изучал право в магистратуре .

Политическая карьера 

С 1996 по 2002 год Михал работал советником Партии реформ на разных уровнях. В 2002 году стал советником премьер-министра Сийма Калласа. Один год занимал должность старейшины Таллиннского городского центра (2002–2003). В 2003 году Михал был назначен генеральным секретарем Партии реформ и занимал этот пост до 2011 года. Был депутатом Рийгикогу с 2005 по 2011 год и с 2012 по 2015 год. Михал был назначен министром юстиции 6 апреля 2011 года, заменив другого члена Партии реформ Рейна Ланга. Ушёл в отставку 10 декабря 2012 года. Его сменил Ханно Певкур на посту министра юстиции. С 9 апреля 2015 года по 23 ноября 2016 года он занимал пост министра экономики и инфраструктуры.

Примечания 

Министры Эстонии
Члены Партии реформ Эстонии